Karja steht für:
 Karja (Saaremaa) (deutsch Karrishof), Dorf in der estnischen Gemeinde Saaremaa
 Karja (Vorname), weiblicher Vorname